Bastidas ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bastidas (* 1983), venezolanischer Inline-Speedskater
 Edgar Bastidas Urresty (* 1944), kolumbianischer Schriftsteller
 Fabián Bastidas (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler
 Héctor Eduardo Vargas Bastidas (1951–2022), chilenischer Ordenspriester und römisch-katholischer Bischof von Temuco
 Micaela Bastidas († 1781), Führerin eines Indianeraufstands in Peru
 Rodrigo de Bastidas (1460–1527), spanischer Eroberer
 Sergi Bastidas (* 1954), spanischer Designer und Architekt

Siehe auch:

 Bastida